Симамото:

Фамилия 
 Симамото, Суми (1954) — японская сэйю.
 Симамото, Сёдзо (1928—2013) — современный японский художник.
 Симамото, Франциск Ксаверий Канамэ (1932—2002) — католический прелат, епископ Уравы.

Топоним 
 Симамото — посёлок в Японии, находящийся в уезде Мисима префектуры Осака.